Dino Pagliari (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Enrico Pagliari (1935) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giacomo Pagliari (1822-1870) – patriota e militare italiano
Giorgio Pagliari (1950) – avvocato e politico italiano
Giovanni Pagliari (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Maurizio Pagliari, noto con il nome d'arte di Duilio Pizzocchi (1957) – comico e cabarettista italiano
Rubén Pagliari (1927) – ex cestista argentino
Victor Pagliari Giro, meglio noto come PC (1994) – calciatore brasiliano